Джалма:

 Джалма Кампуш — ангольский футболист, нападающий турецкого «Касымпаши».
 Джалма Сантос — бразильский футболист, защитник, чемпион мира 1962 и 1958 годов.